Denumirea de Iantra se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iantra, un sat în comuna Dreanovo, regiunea Gabrovo;
 Iantra, un sat în comuna Gorna Oreahovița, regiunea Veliko Tărnovo.